la nervure d'une feuille
 la nervure ou veine sur l'aile de l'insecte
 la nervure, la partie d'une pièce mécanique.
 la nervure, une partie de la structure des ailes d'un avion. 
 la nervure en architecture : le membre saillant placé à l'intrados d'une voûte, la moulure sur les côtés des cannelures, sur les arêtes des volutes, sur les angles des pierres, etc.